Термин кер може да се односи на следеће појмове:
 Ловачки пас
 Кер (Вар), насељено место у Француској
 Кер (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској
 Кер (Горња Лоара), насељено место у Француској